Избино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Избино — деревня в Вилейском районе Минской области.

Россия 
 Избино — деревня в Даниловском районе Ярославской области.